Graziosi ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Graziosi, Althistorikerin
 Franco Graziosi (1929–2021), italienischer Schauspieler
 Paolo Graziosi (* 1940), italienischer Schauspieler